Part (über frz. , aus lat. , zu dt. „Teil“ oder „Stück“) steht für:

 Teil, in diesem Sinn aber selten verwendet
 Part (UML), Bestandteil eines Ganzen in der UML
 Stimme (Musik)
 Rolle (Theater), auch im übertragenen Sinn
 in der Schifffahrt: Teil einer Leine, siehe Talje
 Part (Einheit), ein Längenmaß

Part ist der Familienname von:
 Brian Part (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 John Part (* 1966), kanadischer Dartspieler

Siehe auch:
 partiell
 Pars
 Pärt
 Parth
 Parts